Der Blancpain GT Series Endurance Cup 2019 ist die neunte Saison der Blancpain Endurance Series. Die Saison wird am 14. April in Monza starten und am 29. September auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya enden. Diese Saison hat fünf Rennen, welche alle eine Länge von drei Stunden haben, außer das 1000-km-Rennen von Paul Ricard und die 24 Stunden von Spa.

Kalender 
Auf der jährlich Pressekonferenz im Rahmen der 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps 2018 am 27. Juli, präsentierte die Stéphane Ratel Organisation den ersten Entwurf des Kalenders für 2019. Dabei war das letzte Rennen des Endurance Cups noch am Nürburgring, doch aufgrund einer Terminkollision mit der WEC findet das Finale wie auch schon im Jahr 2018 in Barcelona statt.

Starterliste

Ergebnisse 
Fett = Gesamtsieger.

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
3 Stunden von Monza, Silverstone, Barcelona

1000 km von Paul Ricard

24 Stunden von Spa

Fahrerwertungen

Gesamtwertung

Silber Cup

Pro-Am Cup 

Notes
 1 – Charlie Eastwood, Ahmad Al Harthy und Salih Yoluç haben den Punkt für die Pole-Position, nach einem Verstoß gegen Artikel 19.6, weil der Datenchip der Onboardkamera zu spät abgegeben wurde, verloren.

Am Cup

Teamwertungen

Gesamt

Silber Cup

Pro-Am Cup 

Notes
 1 – Oman Racing with TF Sport hat den Punkt für die Pole-Position, nach einem Verstoß gegen Artikel 19.6, weil der Datenchip der Onboardkamera zu spät abgegeben wurde, verloren.

Am Cup

Weblinks 
 Offizielle Website der Blancpain GT Series

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Blancpain GT Series Endurance Cup